Niéna peut désigner :
 Niéna, la commune du Burkina Faso
 Niéna, la commune du Mali